Frescobaldi bezeichnet:
 Frescobaldi (Familie), ein toskanisches Geschlecht, in der Zeit des Großherzogtums Toskana geadelt
 (11289) Frescobaldi, ein Asteroid
 Frescobaldi (Software), ein Notensatz-Editor für LilyPond

Frescobaldi ist der Familienname folgender Personen (chronologisch):

 Lambertuccio Frescobaldi (um 1250–1304), italienischer Geschäftsmann, Bankier und Dichter
 Dino Frescobaldi (1271–1316), italienischer Dichter des Dolce stil nuovo, Sohn von Lambertuccio Frescobaldi
 Giovanni Frescobaldi (um 1280–1319), italienischer Dichter, Bruder von Dino Frescobaldi
 Matteo Frescobaldi (um 1297–1348), italienischer Dichter, Sohn von Dino Frescobaldi
 Lionardo di Niccolò Frescobaldi, (14. Jahrhundert–nach 1405), italienischer Reisender und Schriftsteller
 Prospero Frescobaldi (≈1550–nach 1578), italienischer Maler, Musiker und Architekt
 Girolamo Frescobaldi (1583–1643), italienischer Barockkomponist und Organist
 Vittorio de’ Frescobaldi (* 1928), italienischer Wein-Unternehmer
 Piero Frescobaldi (1935–1964), italienischer Rallye- und Rundstreckenrennfahrer